Varvara Yakovleva ou Varvara Iakovleva en transcription française ( Варвара Яковлева), Patronyme et prénom russe (Varvara - Barbara).

Varvara Yakovleva : (en langue russe : Варвара Яковлева), Religieuse russe (1882?-) à Alapaïevsk. Femme de chambre de la grande-duchesse Élisabeth de Hesse-Darmstadt, le , elle fut jetée vivante dans le puits de mine Selimskaïa à 18 kilomètres d'Alapaïevsk. En 1981, elle fut canonisée par l'Église orthodoxe russe de l'étranger, en 1992, elle fut canonisée et déclarée sainte et martyre par l'Église orthodoxe de Russie. Elle repose en l'église Sainte Marie-Madeleine à Jérusalem. Le , elle fut réhabilitée à titre posthume.

Varvara Nikolaïevna Iakovleva ou Varvara Iakovleva (en langue russe : Варвара Николаевна Яковлева) (1884 ou 1885-1941 ou 1944), membre du parti bolchevik, présidente de la Tcheka (1918), commissaire du peuple aux Finances de la RSFSR en 1929. Elle écrivit de nombreux pamphlets sur l'Union soviétique et le Parti du travail. En 1923, fut l'une des signataires de la "Lettre 46" concernant les réformes du Parti communiste. Traduite devant le tribunal de Moscou, elle fut condamnée à vingt ans de prison. Après l'attaque de l'Allemagne nazie contre l'URSS, elle fut fusillée dans la prison d'Orlovsky le  ou 1944 avec une centaine d'autres prisonniers. Elle fut réhabilitée en 1958.